Бальковица-Доня () — населённый пункт (деревня) в общине Зворник, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Бальковице Донье проживало 342 человека.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, других национальностей незначительное количество.

Национальный состав населения 
на 1991 год:
 сербы — 289 человек (84,50 %)
 хорваты — 1 человек (0,29 %)
 мусульмане — 50 человек (14,62 %)
 югославы — 0 человек (0,00 %)
 другие и неизвестно — 2 человека (0,58 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской